Jaime Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Jaime Rodríguez (Fußballspieler) (Jaime Alberto Rodríguez Jiménez; * 1959), salvadorianischer Fußballspieler
 Jaime Rodríguez Salazar (* 1939), mexikanischer Geistlicher
 Jaime Villarroel Rodríguez (* 1962), venezolanischer Priester, Bischof von Carúpano